

Patronyme 

 David Schramm (1946-2020), acteur américain.
 David Schramm (astrophysicien) (1945-1997), astrophysicien américain.
 Frederick Schramm (1886-1962), homme politique néo-zélandais.
 Hilde Schramm (née Hilde Speer en 1936) est plus connue comme étant la fille d'Albert Speer, membre du parti nazi, proche d'Adolf Hitler, architecte en chef du IIIème Reich, qui fut condamné à vingt ans de prison en 1946 au procès de Nuremberg.
 Jean Adam Schramm (1760-1826), lieutenant-général français.
 Jean Paul Adam Schramm (1789-1884), général français.
 Karla Schramm (1891-1980), actrice américaine du cinéma muet.
 Norbert Schramm (né en 1960), patineur artistique allemand.
 Oded Schramm (1962-2009), mathématicien israélien 
 Paula Schramm (1989-), actrice allemande
 Percy Ernst Schramm (1893-1970), historien allemand.
  (1920-2003), gestionnaire de football américain – Champion du Super Bowl avec les Cowboys de Dallas en 1972 et 1978 - Élu au Temple de la renommée en 1991.

Cinéma 
 Schramm,  film allemand réalisé par Jörg Buttgereit, et sorti en 1993.

Patronyme germanique